Virginia (staat), een staat van de Verenigde Staten van Amerika
Virginia (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Virginia (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Virginia (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Virginia (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Lempira
Virginia (Ierland), plaats in de county Cavan in Ierland
Virginia (Vrijstaat), een dorp in Zuid-Afrika
Virginia (voornaam), een meisjesnaam
Virginia (geslacht), een slangengeslacht
Virginia (televisieserie), een Amerikaanse serie
West Virginia, een Amerikaanse staat die zich tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van Virginia afscheidde
USS Virginia (SSN-774), een atoomduikboot
CSS Virginia, voorheen de Merimac, oorlogsschip der Zuidelijken in de Amerikaanse Burgeroorlog
Virginia (drukkerij), een vrouwendrukkerij
Verginia, figuur uit de Romeinse geschiedenis